Кованько́ — українське прізвище. В Україні на початку 2000-х років проживало близько 100 людей з даним прізвищем.

 Кованьки — український старшинський, а потім дворянський рід (Гербовник, XV, 17).

Відомі носії 
 Кованько Василь Костянтинович (1871—?) — начальник дивізії Дієвої армії УНР.
 Кованько Іван Герасимович (1727—1792) — полтавський полковник.
 Кованько Іван Опанасович — російський поет.
 Кованько Клавдія Петрівна — російська белетристка.
 Кованько Михайло Михайлович — Георгіївський кавалер; полковник; № 4348; 19 грудня 1829.
 Кованько Наталя (1899–1967) — зірка німого кіно.
 Кованько Олександр Матвійович (1856–1919) — російський винахідник та пілот-аеронавт українського походження.
 Кованько Олександр Олександрович (17 липня 1889 — 27 вересня 1926) — пілот, конструктор аеропланів, піонер і ентузіаст розвитку авіації в Російській імперії.
 Кованько Олександр Павлович — Георгіївський кавалер; підполковник; № 7016; 4 грудня 1843.
 Кованько Олександр Сергійович (1893–1975) — український та російський математик.
 Кованько Петро Леонідович (1876-після 1959) — український правознавець і економіст
 Кованько Петро Олексійович — сотник Полтавського полку, учасник доносу на гетьмана Мазепу.
 Кованько Семен Миколайович (1830–1873) — предводитель дворянства Полтавської губернії в 1859–1865 рр.

Примітки 

Українські прізвища